Меттью Джозеф Корклан (, ) — американский рестлер, известный под именем Мэтт Сайдал (). В настоящее время выступает в All Elite Wrestling (AEW).

До подписания контракта с AEW Сайдал выступал в WWE под именем Эван Борн () и был однократным командным чемпионом WWE вместе с Кофи Кингстоном. Сайдал также известен по выступлениям в Impact Wrestling и в Ring of Honor (ROH). Он также выступал в New Japan Pro-Wrestling (NJPW), где он является бывшим двукратным командным чемпионом IWGP в полутяжёлом весе.

В 2008 году он был назван лучшим летающим рестлером по версии Wrestling Observer Newsletter.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
23 сентября 2016 года Корклан был арестован в международном аэропорту Кансай по подозрению в контрабанде марихуаны. По данным местных властей, у Корклана было 2,12 грамма жидкой марихуаны, спрятанной в электронной сигарете. Корклан был осужден в Осаке 13 октября. 1 декабря стало известно, что Корклан признал себя виновным в предъявленных обвинениях и согласился на три года испытательного срока в качестве наказания. После вынесения приговора на следующей неделе Корклан был освобожден из тюрьмы и 12 декабря вернулся в США.

Титулы и достижения 
 The Baltimore Sun
 Новичок года (2008)
 Dragon Gate
 Чемпион Open the Brave Gate (1 раз)
 Impact Wrestling
 Гранд-чемпион Impact (1 раз)
 Чемпион икс-дивизиона Impact (1 раз)
 Sony SIX X Division Invitational Trophy (2017)
 Independent Wrestling Association Mid-South
 Чемпион IWA Mid-South в полутяжёлом весе (1 раз)
 Ted Petty Invitational (2005)
 Israeli Pro Wrestling Association
 Чемпион IPWA в тяжёлом весе (1 раз)
 New Japan Pro-Wrestling
 Командный чемпион IWGP в полутяжёлом весе (2 раза) — с Рикошетом
 Командный чемпион 6-и человек NEVER в открытом весе (1 раз) — с Рикошетом и Сатоси Кодзимой
 Super Jr. Tag Tournament (2015) — с Рикошетом
 NWA Midwest
 Чемпион икс-дивизиона NWA Midwest (2 раза)
 Ohio Valley Wrestling
 Чемпион OVW в тяжёлом весе (1 раз)
 Pro Wrestling Fit
 Чемпионат «Властелин мира» PWF (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 63 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2009 и 2010
 Ring of Honor
 Командный чемпион мира ROH (1 раз) — с Кристофером Дэниелсом
 SoCal Uncensored
 Матч года (2016) с Рикошетом и Уиллом Оспреем против Адама Коула и «Янг Бакс» (Мэтт Джексон и Ник Джексон) 3 сентября
 World Wrestling Entertainment/WWE
 Командный чемпион WWE (1 раз) — с Кофи Кингстоном
 Slammy Award (1 раз)
 Завершающий приём года (2008) — 
 Wrestling Observer Newsletter
 Лучший летающий рестлер (2008)
 Лучший приём в рестлинге (2008) Shooting star press
 Самый недооцененный (2009)

Примечания

Ссылки 
 
 

Рестлеры, известные под псевдонимами
Сотрудники All Elite Wrestling
Рестлеры США